«Creep» — первый (не считая EP Drill) сингл английской рок-группы Radiohead с одноимённой песней, выпущенный в 1992 лейблом Parlophone. Песня вошла также в дебютный альбом группы Pablo Honey ().

История 
Том Йорк написал эту песню в 1987 году, до того, как собралась группа. Сперва она исполнялась им на акустической гитаре. На репетиции в присутствии продюсеров Шона Слэйда и Пола Колдери группа исполняла разные песни, но они продюсеров не впечатлили, а Creep привлекла внимание. Сперва они неправильно поняли слова Тома Йорка «our Scott Walker song» и приняли песню за кавер, но тем не менее попросили исполнить её ещё раз (тогда и была записана песня, с первого дубля). Затем выяснилось, что это авторская работа Йорка и вопрос со следующим синглом был решён.

Первоначально Radiohead планировали выпустить сингл с двумя сторонами «А» — песнями «Million Dollar Question» и «Inside My Head». Когда после первого ограниченного релиза в сентябре 1992 года песню взяли на радиостанцию Radio 1, она показалась радиоведущим слишком депрессивной, её прокрутили всего дважды и сняли с ротации. Однако после выпуска альбома сингл «Creep» поднялся на 71 строчку вверх в британских чартах, заняв в итоге седьмое место. Впоследствии песня «Creep» стала самым известным хитом группы. Вплоть до выхода следующего альбома в прессе группу иронично называли «Creep-band», намекая в том числе на то, что она является «группой одной песни». С выходом альбома The Bends (ставшего трижды платиновым в Британии и занявшего 4 место в британских чартах) подобные инсинуации прекратились.

Вживую Radiohead исполняют «Creep» крайне редко. Однажды её исполнили 23 мая 2016 года на концерте в Париже. Йорк заявил, что исполняет её «для смешного парня сзади, который кричит Creep — просто, чтобы его шокировать». Ранее сам Йорк характеризовал песню «Creep» как «Crap» (дерьмо).

Список композиций

Первый релиз (21-09-1992) 
 «Creep».
 «Lurgee».
 «Inside My Head».
 «Million Dollar Question».

Второй релиз (06-09-1993) 
 «Creep»
 «Yes I Am»
 «Blow Out» (remix phil vinall)
 «Inside My Head» (live at the metro)

Jukebox 7" vinyl 
 «Creep»
 «Anyone Can Play Guitar»

Кавер версии сделали 

 Abney Park
 Amanda Palmer
 Cafe del Mar
 Clint Mansell
 Damien Rice
 Daniel Mustard
 Джим Керри
 Jon Brion
 Korn
 Moby
 Pearl Jam
 Richard Cheese
 Sad Kermit (Джим Хенсон)
 Scala & Kolacny Brothers
 Sentenced
 Solar Fake
 The Pretenders
 U2
 Земфира
 Zero People
 What About Bill?
 Postmodern Jukebox
In This Moment
R3HAB x GATTÜSO
RADIO TAPOK (кавер на русском языке)
THePETEBOX
Джинкс Монсун

Примечания

Ссылки 
 Creep — видеоклип

Песни Radiohead
Синглы 1996 года
Песни 1992 года
Баллады 1990-х годов